Шахзаде́ Реза́ Пехлеви́ (; 31 октября 1960, Тегеран) — глава дома Пехлеви и наследный принц (шахзаде) ныне не существующего Шаханшахского Государства Иран, старший сын последнего Шаханшаха Ирана — Мохаммеда Резы Пехлеви.

С 1967 года является наследным принцем (шахзаде) Ирана, и должен был занять престол после своего отца — Мохаммеда Резы Пехлеви, но из-за Исламской революции в Иране в 1979 году был вынужден вместе с семьей бежать из Ирана.

Один из главных критиков существующей ныне в Иране клерикальной исламской республики. Является основателем и лидером Национального совета Ирана, который запрещен в Иране. Ныне проживает в США.

Биография

Ранние годы 

Реза Пехлеви родился 31 октября 1960 года в Тегеране. Является первенцем Мохаммада Резы Пехлеви. Мать — Шахбану Ирана Фарах Пехлеви, которая вышла замуж за Мохаммада Резу Пехлеви в 1959 году.

После окончания школы юный Реза Пехлеви был принят на службу в Имперские Военно-воздушные силы Ирана в качестве младшего офицера. В 1977 году в возрасте 17 лет был отправлен в США для лётной стажировки. В США также обучался в Колледже Уильямса, но через некоторое время вынужденно прервал учёбу из-за начавшихся беспорядков в его родном Иране. Вскоре в 1979 году в Иране произошла Исламская революция, и Шаху Ирана вместе с семьей пришлось бежать из страны. Вскоре в Иране была создана Исламская Республика Иран.

Дальнейшая жизнь 

После этого Реза Пехлеви обучался в Университете Южной Калифорнии (США) и получил там степень бакалавра в области политологии. Между тем Реза Пехлеви также успешно завершил обучение по программе подготовки пилотов Военно-воздушных сил США. В 1981 году на Ближнем Востоке началась ирано-иракская война. Реза Пехлеви написал письмо генерал-майору и главнокомандующему Вооружённых сил Исламской Республики Иран Валиулле Фаллахи о разрешении его к участию в войне против иракцев в качестве пилота Военно-воздушных сил Ирана. Предложение Резы Пехлеви было отвергнуто. Ирано-иракская война длилась восемь лет и закончилась лишь в августе 1988 года ничейным результатом.

Между тем 27 июля 1980 года скончался от тяжелой болезни свергнутый и изгнанный Шаханшах Ирана, отец Резы Пехлеви — Мохаммад Реза Пехлеви. После смерти отца, главой дома Пехлеви стал именно Реза Пехлеви, как самый старший среди всех детей Шаха и Шахбану.
Он неоднократно заявлял о своем желании возродить монархию в Иране во главе с собственной персоной, правда, с учетом особенностей современной конституционной системы.

Высказывания 
Реза Пехлеви выступает за ликвидацию ныне существующей в Иране исламской республики. Считает, что Иран должен быть светским, и религия должна быть отделена от государства, тем самым существуя отдельно друг от друга. В то же время, считает что исламофобия не допустима ни в каких проявлениях. Выступает за свободные и демократические выборы, а также допуск к выборам всех политических идеологий, которые выступают за демократию и справедливость. Считает что сам народ Ирана должен решать, каким государством станет Иран — конституционной монархией, президентской или парламентской республикой.

В своих публичных заявлениях Реза Пехлеви не раз обещал вернуться в Иран в качестве конституционного монарха в случае восстановления монархии: «Я не за левых, правых, я не за прошлое. Я за будущее. Я считаю, что представляю новую страницу в нашей истории, новое послание».

Выступает за соблюдение прав и свобод человека. Не раз выступал в различных конференциях и мероприятиях по защите прав человека.

Отношения с иранскими эмигрантами 
Реза Пехлеви имеет большой авторитет среди иранских эмигрантов, которые по тем или иным причинам были вынуждены покинуть Иран. Особенную популярность Реза Пехлеви имеет у эмигрантов, которые покинули Иран из-за Исламской революции. В США, где ныне пребывает Реза Пехлеви, проживает примерно два миллиона иранских иммигрантов, последние поколения которых родились в США и ни разу не бывали на исторической родине. Иранская диаспора США является одной из самых активных среди многочисленных диаспор в этой стране.

Высказывания относительно ядерной программы Ирана 
По словам Резы Пехлеви, атака израильских или американских войск против Ирана может явиться лишь огромной услугой существующему в этой стране исламскому режиму. Пехлеви отметил, что удар по Ирану не уничтожит его ядерную программу, а лишь временно приостановит её. Взамен военной операции Реза Пехлеви предложил мобилизовать против руководства Исламской Республики — «лучшую армию в мире, сам иранский народ», имея в виду своих сторонников внутри Ирана.

Массовые беспорядки и протесты в Иране 
В Иране иногда происходят беспорядки и протесты. Первые большие по размаху протесты и беспорядки произошли в 2009 году. С конца декабря 2017 года снова начались протесты и беспорядки в стране. Изначально протесты были вызваны высокими ценами на продукты и низким уровнем жизни, но впоследствии переросли в антиправительственные протесты. Протестующие были недовольны экономической и социальной ситуацией в стране, больших военных расходов Ирана из-за вооружённых конфликтов в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане. Протестующие в частности скандировали в пользу Резы Пехлеви и вообще династии Пехлеви. В протестах участвовали молодёжь, студенты и иранские монархисты, которые выступают за возвращение в Иране монархии, и большая часть в качестве Шаха Ирана хочет видеть представителя Пехлеви, в частности Резу Пехлеви.

Личная жизнь

Семья 
Отец — шах Мохаммед Реза Пехлеви, родившийся в 1919 году и умерший в 1980 году. Мать — шахбану Фара́х Пехлеви, родившаяся в 1938 году. Фарах Пехлеви ныне проживает в США. У Резы Пехлеви две родные сестры и брат. Брат принц Али́ Реза́ Пехлеви родился в 1966 году. Покончил жизнь самоубийством в январе 2011 года. Сестры — принцесса Фарахна́з Пехлеви (р. 1963) и принцесса Ле́йла Пехлеви (1970—2001). Найдена мёртвой у себя номере в отеле в июне 2001 года.

С 12 июня 1986 года Реза Пехлеви женат на Ясмине́ Пехлеви, которая родилась в 1968 году в Тегеране. Ясмине Пехлеви в конце 1970-х годов переехала из Ирана в США, где окончила в США Университет Джорджа Вашингтона. У Резы и Ясмине Пехлеви три дочери: принцесса Нур, принцесса И́ман и принцесса Фара́х.

Религиозные убеждения 
В одной из своих интервью Реза Пехлеви в частности говорил о религии: «Это личное дело каждого, но вы, возможно, знаете, что я по убеждению мусульманин-шиит. Я очень верующий человек». Совершил паломничество (хадж) в Мекку.

Увлечения 
Интересуется футболом и другими видами спорта. В молодости неплохо играл в футбол. Является болельщиком тегеранского футбольного клуба «Эстегляль», который до Исламской революции назывался «Тадж» (Корона в переводе с персидского языка). Во время правления Ираном Мохаммада Резы Пехлеви футбольный клуб «Тадж» был тесно связан с шахской семьей, поэтому после Исламской революции был принят новыми исламистскими властями как напоминание о шахской эпохе и был переименован в «Эстегляль» (Независимость в переводе с персидского языка).

Титулы, звания и награды

Титулы 
 Его Императорское высочество наследный принц (шахзаде) Ирана

Звания 
 Младший офицер Имперских Военно-воздушных сил Ирана

Награды

Награды Ирана 
  Орден Пехлеви (26 сентября 1967 года)
  Коронационная медаль «Реза Шах Пехлеви» (26 октября 1967 года)
  Медаль 25-го Столетия (14 октября 1971 года)
  Медаль Персеполиса  (15 октября 1971 года)

Иностранные награды 
  Рыцарь Королевского Ордена Серафимов (24 ноября 1970 года, Королевство Швеция)
  Рыцарь Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (15 декабря 1974 года, Итальянская Республика)
  Рыцарская цепь Ордена Изабеллы Католической (19 апреля 1975 года, Королевство Испания)
  Большой крест Ордена Почётного легиона (14 декабря 1976 года, Французская республика)
  Большая звезда Почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой» (1976 год, Австрийская республика)
  Большая цепь Королевского Ордена Барабана (Королевство Руанда)

Другие награды 
 Ключи города Беверли-Хиллз (Калифорния, США)

Публикации 
 
 Реза Пехлеви, Winds of Change: The Future of Democracy in Iran, Regnery Publishing Inc., 2002, ISBN 0-89526-191-X.
 Реза Пехлеви, Gozashteh va Ayandeh, London: Kayham Publishing, 2000.

См. также 
 Пехлеви

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Официальный сайт династии Пехлеви
 
 

Реза
Принцы Ирана
Монархисты Ирана
Противники Исламской революции
Выпускники Колледжа Уильямса